Лос Ачотес има више значења:

 Лос Ачотес (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лос Ачотес (Тустла Чико), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Ачотес (Флоренсио Виљареал), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Ачотес (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Ачотес (Сан Луис Акатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Ачотес (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику